Brisamar pode se referir a:

 Brisamar - bairro do município de Itaguaí (Rio de Janeiro)
 Brisamar - bairro de João Pessoa
 Brisamar - praia  de Póvoa de Varzim, Portugal
 Brisamar - Shopping center

Desambiguação